Арджеш:
 Арджеш (жудец)
 Арджеш (озеро)
 Арджеш (река)
 Арджеш (футбольный клуб)
 Арджеш (цинут)